Батиальные отложения — океанические и морские осадки, отлагающиеся на материковом склоне между шельфом и ложем океана на глубинах от 200 до 2500 м. Занимают 19,4 % площади Мирового океана. Среди батиальных отложений преобладают терригенные осадки (56,5 %), возникающие в результате выноса обломочного материала и глинистых частиц с суши. Вулканогенные осадки (5 %) приурочены к областям современной вулканической деятельности.

См. также 
 Донные отложения
 Морские отложения

Литература 
 
 
Из БРЭ:
 Лисицын А. П. Процессы океанской седиментации: Литология и геохимия. М., 1978.
 Кеннет Дж. П. Морская геология: В 2 т. М., 1987.

Седиментология
Осадочные горные породы
Море